Относителност може да се отнася:

 във физиката:
 Теория на относителността
 Специална теория на относителността
 Обща теория на относителността

 във философията:
 релативизъм ( – отношение и английски: relative – относителен)